Dresdner Zeitung bezeichnet:

 Dresdner Zeitung (1848–1850)
 Dresdner Zeitung (1869–1871)
 Dresdner Zeitung (1878–1907)
 Dresdner Zeitung (1943–1945)